Bernzen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bernzen (* 1962), deutscher Jurist
 Uwe Bernzen (1938–2021), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Berntsen
 Berndsen
 Bernsen